Ніс — орган
 Ніс  — передня частина судна, протилежна до корми.
 Ніс — персонаж античної міфології, син Пандіона
 Ніс — персонаж античної міфології, син Гіртака

Прізвище 
 Ніс Іван Яремович (?—1715) — прилуцький городовий отаман, допоміг московському війську здобути Батурин у 1708 році

Твори 
 «Ніс» — повість М. В. Гоголя
 «Ніс» — опера Д. Шостаковича

Див. також 
 Носатка
 Юрезанський Володимир Тимофійович (справжнє ім'я Володимир Тимофійович Нос; 1898—1957) — російський письменник, сценарист